Kövecses (szk. Štrkovec) község Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban.
Kövecses (szk. Štrkovec), ma Nagyszarva része.
Kövecses puszta (szk. Štrkovec), Sopornya része, Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás
Kövecses-patak a Mátrában eredő, Nógrád megyei patak.
Kövecses határrész számos településen, például: Dicske, Nagykér